Brodzki (Brodzka):
 Most Brodzki (Weistritz Brücke)
 Gazeta Brodzka
 Zalew Brodzki
 Synagoga Brodzka w Odessie
 Powiat brodzki
 Rejon brodzki
 Tama Brodzka
 Tama Brodzka (stacja kolejowa)
 Bródzki

 Alina Brodzka-Wald
 Ewa Brodzka
 Henryk Brodzki
 Jan Brodzki
 Stanisław Brodzki
 Wiktor Brodzki
 Władysław Brodzki